Bunny hop est un terme anglais pouvant faire référence à :

 Bunny hopping, une technique de jeux vidéo.
 Bunny hop une technique de saut à bicyclette.